Berrogaine-Larüntze (en francès i oficialment Berrogain-Laruns) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes d'Ürrüstoi-Larrabile al nord, Mitikile-Larrori-Mendibile a l'est, Bildoze-Onizepea a l'oest i Sohüta al sud.

Demografia

Referències 

Municipis de Zuberoa